Windows-1252 (auch Codepage 1252, cp1252, Westeuropäisch (Western European) oder ANSI) ist eine 8-Bit-Zeichenkodierung, die für das Betriebssystem Microsoft Windows entwickelt wurde. Der Zeichensatz basiert auf ISO 8859-1 (Latin-1), weicht aber im Bereich 8016 – 9F16 von dieser ab; statt der (sehr selten genutzten) C1-Steuerzeichen enthalten diese 32 Positionen hier 27 darstellbare Zeichen, u. a. die in ISO 8859-15 hinzugekommenen und einige für bessere Typografie notwendige Zeichen.

Manche Applikationen vermischen die Definitionen von ISO 8859-1 und Windows-1252. Da auch in HTML die zusätzlichen Steuerzeichen aus ISO 8859-1 keine Bedeutung haben, schreibt der HTML5-Standard vor, dass als ISO 8859-1 markierte Texte als Windows-1252 zu interpretieren sind. Trotzdem ist Windows-1252 ebenfalls bei der IANA registriert. Im Juli 2022 verwendeten 1,2 % aller Websites die Zeichenkodierung implizit als ISO 8859-1, bei 0,3 % der Websites wurde explizit Windows-1252 verwendet, bei jeweils fallender Tendenz. Latin-1 war damit nach UTF-8 (97,7 %) mit diesem Stand die zweithäufigste Kodierung von Websites, Windows-1252 nach Windows-1251 die vierthäufigste. Die Unterschiede zwischen all diesen Kodierungen sowie generell mangelnde Konsequenz bei der Unterstützung verschiedener Zeichensätze sind ein häufiges Interoperabilitätsproblem.

Die farbigen Codepoints stellen Änderungen gegenüber ISO 8859-1 dar: Gelbe Felder sind belegt, grüne sind ungenutzt.

Da Unicode auf ISO 8859-1 und nicht auf Windows-1252 aufbaut, sind zwar die Unicode-Codepoints der nicht farbig unterlegten Zeichen zu den Codewerten in Windows-1252 identisch, die der farbig hinterlegten jedoch nicht:

Unterschiede zwischen ISO 8859-1, ISO 8859-15, Windows-1252 und Unicode 
Windows-1252 enthält neben den Zeichen aus ISO 8859-1 auch diejenigen Zeichen, welche in ISO 8859-15 hinzugefügt wurden und dort einige weniger oft gebrauchten Zeichen aus ISO 8859-1 ersetzen. Allerdings unterscheidet sich bei diesen Zeichen die Position sowohl zwischen Windows-1252 und ISO 8859-15 als auch zu der Codierung in Unicode. Alle Zeichen, die nicht in einer der beiden ISO-Codierungen auftauchen, belegen dabei die folgenden Positionen.

Einzelnachweise 

Windows-Codepage